Las XXVIII Universiadas de Verano se realizaron en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, entre el 3 y el 14 de julio de 2015.

Elección de la sede 
Las ciudades de Edmonton (Canadá), Taipéi (Taiwán) y Gwangju (Corea del Sur) fueron las candidatas para ser la sede de las Universadas 2015. El 23 de mayo de 2009, FISU concedió los derechos de recepción a Gwangju. Gwangju era un licitador fracasado para los juegos 2013.

Deportes 
La Universiada 2015 incluyó 21 deportes.

Medallero 

</noinclude>

Referencias

Enlaces externos 
 Universiadas 2015 (en inglés).
 Sitio web oficial.

2015
Eventos multideportivos en 2015
Deporte en Corea del Sur en 2015
Eventos deportivos en Corea del Sur
Deporte en Gwangju